Reichstagswahlkreis 2 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Königsberg 2, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Berlin, Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik